Het ATP-tennistoernooi van Adelaide (officieel de Australian Men's Hardcourt Championships) van 1992 werd gespeeld van 30 december tot en met 5 januari in het Australische Adelaide. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Memorial Drive Park.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=WC/1
| RD1-team01= G Ivanišević
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-team02= N Kulti
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-team03= J Arias
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=62
| RD1-team04= S Pescosolido
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-team05= A Mansdorf
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= G Doyle
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=4
| RD1-team07= M Rosset
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= C Caratti
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=3
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= J Sánchez
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=65
| RD1-team10=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-team02= M Rosset
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=64
| RD3-team03= R Gilbert
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=4
| RD3-team04= B Shelton
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD4-seed01=WC/1
| RD4-team01=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Adelaide
ATP-toernooi van Adelaide